Laattaansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laattaansaari (ö, lat 61,98, long 28,66), Södra Savolax, Nyslott, 
 Laattaansaari (ö, lat 62,08, long 28,52), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar